WorldWideWeb o World Wide Web o similar, puede hacer referencia a:

 World Wide Web (comúnmente conocido como Web o la web), sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios, interconectados y accesibles vía Internet.

 Historia de la World Wide Web, hitos principales del desarrollo de la World Wide Web.

 World Wide Web Consortium, abreviado W3C, consorcio internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web.

 World Wide Web Conference, conferencia anual internacional que periódicamente se viene realizando desde el año 1994.

 WorldWideWeb, navegador web y editor de páginas web en modo gráfico para el sistema operativo NEXTSTEP (fue la primera aplicación informática de este tipo).